Walt Disney Studios
 Walt Disney Studios Motion Pictures
 Buena Vista (Disney)